Kővári György (1934–1982) Ybl-díjas építészmérnök 
 Kővári György (?–2019) raliversenyző
 Kővári György (1946–2006) közgazdász, egyetemi tanár

Hasonló nevek:
 The Great Kovari (Kővári György) bűvész